Кочетовский сельсовет — название ряда населённых пунктов.

 Кочетовский сельсовет — сельское поселение в Мичуринском районе Тамбовской области России.
 Кочетовский сельсовет — сельское поселение в Петровском районе Тамбовской области Российской Федерации.
 Кочетовский сельсовет — муниципальное образование в Сеченовском районе Нижегородской области РФ.